Барозавр () — род гигантских растительноядных завроподовых динозавров из семейства диплодоцид, включающий единственный вид — Barosaurus lentus. Известен по ископаемым остаткам из верхнеюрских отложений  в США (Юта и Южная Дакота), датируемых возрастом в .

Описание 

Барозавр был огромным животным; некоторые его взрослые особи достигали более 25—27 м в длину при массе в 12—20 т. Существуют свидетельства возможного существования ещё более крупных особей, такие как представленный огромным позвонком образец BYU 9024, который имеет длину 1,37 м. Этот позвонок принадлежит животному, которое, по оценке  (2019), достигало 48 м в длину, из которых шея составляла как минимум 15 м, при массе примерно в 66 т, что делает его одним из самых больших известных динозавров. В 2020 году Молина-Перес и Ларраменди дали немного более низкую оценку размера BYU 9024 — 45 м при массе в 60 т. Барозавр имел иные пропорции в сравнении с близкородственным ему диплодоком (Diplodocus), обладая более длинной шеей и коротким хвостом, но, в целом, был примерно такой же длины. Он превышал по длине апатозавра (Apatosaurus), но его скелет был менее крепко сложенным. 

Черепа завропод редко сохраняются, в частности неизвестен череп барозавра. У других диплодоцид, таких как апатозавр и диплодок, череп длинный и низкий, с колышковидными зубами, расположенными на передней части челюстей.

Палеобиология 
В 1987 году Джон Мартин (John Martin) выдвинул гипотезу «пылесосного» питания завропод, согласно которой они проводили большую часть своей жизни, стоя неподвижно и питаясь на уровне земли. Хотя крайне маловероятно, что это касалось всех завропод, по всей видимости, барозавр питался именно таким образом. Данный вывод был сделан на основе того, что барозавр обладал ограниченной дорсовентральной гибкостью в основании шеи, т. е. его шея плохо поднималась и опускалась, но, при этом, шея животного была хорошо адаптирована к латеральным поворотам (поворотам вправо-влево).

Систематика 
Кладограмма, составленная по публикации Tschopp, Mateus, and Benson (2015):

Примечания 

Diplodocidae
Монотипические роды архозавров
Динозавры юрского периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии из юрских отложений США
Фоссилии, описанные в 1890 году